Ро́берт Джеймс Фицси́ммонс (; 26 мая 1863, , Корнуолл, Англия — 22 октября 1917, Чикаго, Иллинойс, США) — первый и на протяжении ста лет единственный британский абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе. Считается одним из сильнейших панчеров-нокаутёров в истории бокса, который никогда не тренировался (считал это ненужным), при собственном весе варьирующемся между 70 и 77 кг и обладая феноменально сильным ударом с обеих рук, регулярно выходил на ринг против соперников весящих более 100 кг: рекордный бой против Милларда Зендера, 72,5 против 136 кг, нокаутировал соперника в первом же раунде. Историк бокса  называет Фицсиммонса величайшим боксёром вне зависимости от весовой категории.

Биография 
Родился Роберт (Боб) Фицсиммонс в английском местечке Хелстон, в Корнуолле. Родителями его были ирландцы Джеймс и его жена Джейн. Боб был двенадцатым ребёнком в семье.

В девятилетнем возрасте Роберт вместе с семьёй переехал в Новую Зеландию в Тимару, где он и начал заниматься боксом, одновременно помогая старшему брату Джаррету в кузнице. Став кузнецом по профессии, перед каждой тренировкой и боем он выковывал «подкову счастья». Эта работа помогала ему развить верхнюю часть туловища и укрепить мышцы рук.

Позднее чета Фицсиммонсов переехала в Австралию, где Боб уже добился ощутимого успеха, став чемпионом страны в среднем весе.

В 1890 году Роберт решил попробовать свои силы в Америке и прибыл в Сан-Франциско. После трех быстрых побед в 1891 году он встретился с чемпионом мира в среднем весе , которого победил нокаутом в 14 раунде, став сильнейшим средневесом мира.

Однако сам Боб мечтал о титуле абсолютного чемпиона. Прозванный «Рубиновый Роберт» и «Веснушчатое чудо», Фицсиммонс гордился отсутствием шрамов и выходил на ринг в плотном шерстяном белье, чтобы скрыть худощавые ноги. «У него ноги легковеса, туловище средневеса и руки тяжеловеса» — говорили про него.
В течение двух лет переговоры с абсолютным чемпионом мира Джеймсом Корбеттом, прозванным «Джентльменом Джимом», были безуспешными, в Америке не хотели рисковать потерять мировую корону. Лишь после того как Роберт принял американское гражданство, бой состоялся. 17 марта 1897 года к удивлению многих специалистов Фицсиммонс нокаутировал Корбетта в 14-м раунде, став новым абсолютным чемпионом мира.

Боб сохранял свое звание в течение 2 лет, пока 9 июня 1899 года не потерял его в бою с новой звездой тяжелого веса Джеймсом Джеффрисом, пропустив нокаутирующий удар в 11-м раунде. Позднее Фитцсиммонс пытался ещё раз отобрать корону чемпиона, но был нокаутирован Джеффрисом уже в 8-м раунде. Несколько лет спустя он уступил нокаутом и знаменитому негритянскому тяжеловесу-чемпиону Джеку Джонсону. Однако неутомимый Фицсиммонс свои чемпионские амбиции не умерил, боксируя в полутяжелом весе он и там сумел стать чемпионом мира.

Таким образом «Рубиновый» стал в боксе феноменом. Он носил звание чемпиона мира в среднем весе (с 1891 по 1894 год), в полутяжелом (с 1903 по 1905 год) и в тяжелом (с 1897 по 1899 год). Кроме того Фицсиммонс попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый легкий чемпион в супертяжелом весе. Долгое время был самым пожилым чемпионом, в тяжелом весе чемпионом он стал в 34 года, в полутяжелом — в 40 лет. В те времена 30-летний возраст считался критическим для боксёра и Фицсиммонс долго оставался возрастным рекордсменом. Позднее Джерси Джо Уолкотт в 37 лет стал абсолютным чемпионом мира, Арчи Мур в 36 лет впервые стал чемпионом мира в полутяжелом весе, в 45 лет завоевал титул вновь. Сам Фицсиммонс боксировал до 1914 года (50 лет).

Умер от пневмонии в Чикаго 22 октября 1917 года в возрасте 54 лет. В 1990 году его имя было внесено в Международный зал боксёрской славы.

Результаты боёв

Литература

См. также 
 Список чемпионов мира по боксу в нескольких весовых категориях

Примечания

Ссылки 
 Послужной список
 Роберт Фицсиммонс

Боксёры Великобритании
Боксёры 1880-х годов
Боксёры 1890-х годов
Боксёры 1900-х годов
Боксёры 1910-х годов
Боксёры тяжёлой весовой категории
Похороненные на кладбище Грейсленд
Члены Международного зала боксёрской славы
Рекордсмены Книги рекордов Гиннесса
Умершие от пневмонии